Актун Ку има више значења:

 Актун Ку (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Актун Ку (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику